SZB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sultano Abdul Aziz Shah, Subang, Malaysia, vicino a Kuala Lumpur (viene formalmente usato KUL1)